SWAG, premier album studio de la chanteuse pop japonaise Tomomi Itano
 , roman d'Elmore Leonard
 Swag, jeu vidéo

Voir aussi 
 Swagg Man